Роберт де Уиллоуби (; 1260 — до 25 марта 1317) — английский аристократ, 1-й барон Уиллоуби де Эрзби с 1313 года.

Биография 
Роберт де Уиллоуби был сыном сэра Уильяма де Уиллоуби и Элис Бек. Его семья владела поместьями в Линкольншире, в числе которых был манор Уиллоуби. Не позже 1304 года Роберт получил часть владений своего деда по матери Джона Бика, барона Бика, в том числе поместье Эрзби, ставшее его резиденцией. Роберт участвовал в шотландской войне (1298, 1300—1305 годы) в составе свиты своего двоюродного деда Энтони Бека, епископа Даремского.

26 июля 1313 года король Эдуард II вызвал Роберта в свой парламент как лорда Уиллоуби. Это событие считается началом истории баронии Уиллоуби де Эрзби. Известно, что Роберт был в числе врагов королевского фаворита Пирса Гавестона.

</center>

Семья 
Роберт де Уиллоуби был женат с 1301 года на Маргарет Дейнкур, дочери Эдмунда Дейнкура, 1-го барона Дейнкура. В этом браке родились сын Джон, ставший 2-м бароном Уиллоуби де Эрзби, и дочь Джоан — жена Гилберта Умфравиля, 10-го графа Ангуса. Жена пережила Роберта и умерла в 1333 году.

Примечания 

Родившиеся в XIII веке
Умершие в 1310-е годы
Роберт
1
Бароны Англии XIV века
Персоналии:Первая война за независимость Шотландии